Prance se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ghillean Tolmie Prance
 Ghillean `Iain' Tolmie Prance